Valdeavero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Valdeavero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdeavero är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Valdeavero. Runt Valdeavero är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km söder om Valdeavero. Trakten runt Valdeavero består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid